Сводные кавалерийские и конные корпуса Русской императорской армии — оперативные кавалерийские соединения армейского подчинения, создававшиеся в ходе Первой мировой войны.

Сводные кавалерийские корпуса 
 Сводный кавалерийский генерала Драгомирова корпус (30.11.1914—17.04.1915) —
 Сводная кавалерийская дивизия
 16-я кавалерийская дивизия
 3-я Донская казачья дивизия
 Сводный кавалерийский генерала Туманова корпус (09.1915—01.03.1916) —
 6-я кавалерийская дивизия
 13-я кавалерийская дивизия
 3-я Донская казачья дивизия
 Сводный кавалерийский генерала Врангеля корпус (07.1917—03.09.1917) —
 11-я пехотная дивизия
 7-я кавалерийская дивизия
 3-я Кавказская казачья дивизия

Сводные конные корпуса 
 Сводный конный генерала Драгомирова корпус (сентябрь 1914) — сформирован в 5-й армии Юго-Западного фронта во время Галицийской битвы для действий в направлении Томашева.
 7-я кавалерийская дивизия
 Сводная кавалерийская дивизия
 Бригада 1-й Донской казачьей дивизии
 Сводный конный генерала Новикова корпус (август – сентябрь 1914 года) в составе 9-й армии Юго-западного фронта —
 5-я кавалерийская дивизия
 8-я кавалерийская дивизия
 14-я кавалерийская дивизия
 Сводный конный отряд генерал-лейтенанта Казнакова – (октябрь 1914 года – январь 1915 года)
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия
 5-я кавалерийская дивизия
 Уссурийская отдельная конная бригада
 Сводный конный генерала Рерберга корпус (18.06.1915 — не ранее 08.1915) —
 7-я кавалерийская дивизия
 3-я Оренбургская казачья дивизия
 2-я отдельная Донская казачья бригада
 Сводный конный генерала Хелмицкого корпус (23.11.1915—29.02.1916) —
 3-я Кавказская казачья дивизия
 3-я кавалерийская дивизия
 23-я ополченская бригада
 2-й дивизион 83-й артиллерийской бригады
 53-я особая Донская казачья сотня
 два партизанских отряда XXIV армейского корпуса
 Отдельный отряд штаба 3-й армии

Сводный казачий корпус 
 Сибирская казачья дивизия
 Уральская казачья дивизия
 Туркестанская казачья дивизия

Примечания

Ссылки 
 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель.— Том 2.— 2006.

Военные корпуса Российской империи
Вооружённые силы России во время Первой мировой войны
Кавалерия России во время Первой мировой войны